Igor Siergiejew (1938 – 2006) – rosyjski wojskowy, polityk i działacz państwowy
 Igor Siergiejew (1940 – 2014) – radziecki i rosyjski lekarz psychiatra